En ornithologie, le Todirostre à dos noir est le nom normalisé attribué à l'espèce Poecilotriccus pulchellus par la Commission internationale des noms français des oiseaux (CINFO).  une autre espèce d'oiseaux de la famille des Tyrannidae :
 Todirostrum cinereum, dont le nom normalisé CINFO est Todirostre familier, et qui est parfois appelée Todirostre commun.

Nom d'oiseau ambigu